Jan Beránek ist der Name folgender Personen:

* Jan Beránek (Philosoph) (* 1926), tschechischer Philosoph
 Jan Beránek (Musiker) (* 1942), tschechischer Jazzmusiker 
 Jan Beránek (Politiker) (* 1970), tschechischer Politiker (SZ)
 Jan Beránek (Fußballspieler) (* 1989), tschechischer Fußballspieler